Rue Félibien est un odonyme désignant :
 la rue Félibien à Paris ;
 la rue Félibien à Nantes.